Konkurencja Ujeżdżenia podczas IX Letnich Igrzysk Olimpijskich została rozegrana w Hilversum. Wystartowało 29 zawodników z 12 krajów.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 
 

1928
Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1928